Il singolare del Gerry Weber Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato per la fatica accumulata durante l'Open di Francia 2009.

Tommy Haas ha battuto in finale Novak Đoković 2-6,7-6(5),6-1 aggiudicandosi il titolo.

Teste di serie 

  Roger Federer (ritiro per affaticamento)
  Novak Đoković (finale)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Jürgen Melzer (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Gerry Weber Open 2009
ATP World Tour 2009